Ḩefz̧ābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩefz̧ābād (ort i Nordkhorasan), 
 Ḩefz̧ābād (ort i Ardabil), 

Robotskapade Iranförgreningar